Крива́я Лу́ка () — село на Украине, находится в Лиманском районе Донецкой области, на берегу реки Северский Донец.

Код КОАТУУ — 1423082001. Население по переписи 2001 года составляет 380 человек. Почтовый индекс — 84464. Телефонный код — 6261.

Рядом с селом находится отделение украинского степного природного заповедника «Меловая флора».

История 
В 1708 году неподалёку от сел Кривая Лука и Закотное произошла битва, в которой булавинские повстанцы потерпели поражение от царских войск и слободских казаков. Перед этой битвой на реке Уразовой донцы наголову разбили слободской Сумской полк, но с многократно превосходящими царскими войсками и немецкими наемниками справиться уже не смогли.

Адрес местного совета 
84464, Донецкая область, Лиманский р-н, с. Кривая Лука, ул. Ленина, 27

Известные уроженцы 
 Воликов, Василий Гаврилович (род. 1938) — Герой Социалистического Труда.

Ссылки 
 Кривая Лука на сайте Верховной рады Украины 
 Кривая Лука (Украина) на сайте «История городов и сёл»
 

Населённые пункты Лиманского района (Донецкая область)